Vahtisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vahtisaaret (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Vahtisaaret (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Vahtisaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar